Yllana puede referirse a:

Andrés Yllana (1974), futbolista argentino.

Yllana, compañía de teatro cómico española.

Manuel Abad Yllana (1717-1780), religioso español, obispo de Córdoba del Tucumán y de Arequipa.